Diese Liste enthält alle Länderspiele der kolumbianischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Erklärungen 
 Nr. (F) – Nummer gemäß der Liste der FIFA
 Nr. (R) – Nummer gemäß der Statistik bei rsssf.com
 Datum – Datum des Spieles gemäß FIFA, größere Abweichungen bzgl. des Datums werden in Fußnoten genannt.
 Ergebnis – Ausgang des Spieles aus Sicht Kolumbiens (grüner Hintergrund = Sieg, gelber Hintergrund = Remis (einschl. im Elfmeterschießen entschiedene Spiele), roter Hintergrund = Niederlage)
 Gegner – Flagge der gegnerischen Mannschaft zum Zeitpunkt des Spieles und Wiki-Link zur jeweiligen Nationalmannschaft
 H/*/A – Heimspiel, Spiel auf neutralem Boden oder Auswärtsspiel
 Austragungsort – Ort des Spieles und Land zum Zeitpunkt des Spieles, falls das Spiel nicht in Kolumbien stattfand
 Anlass – Grund des Spieles. Alle Spiele außer WM-Spiele, WM-Qualifikationsspiele, Spiele bei den Olympischen Spielen und der Copa América werden von der FIFA als Freundschaftsspiele eingestuft.
 Bemerkungen – Nennt besondere Ereignisse oder Abweichungen in den Statistiken

1938 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 

Stand: 19. November 2022

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Kolumbien spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, als erstes CONMEBOL-Mitglied gegen Costa Rica, Curaçao, Guatemala, Honduras, Nigeria, Puerto Rico, Venezuela und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie als bisher einziges CONMEBOL-Mitglied gegen Liberia und Montenegro.

Spielstädte 
Die Spielorte in Kolumbien zeichnen sich teilweise durch eine extreme Höhenlage aus.

Weblinks 
 Colombia - International Results (Stand: 3. Juni 2012)
 FIFA-Länderspielstatistik (Zeitraum muss manuell eingestellt werden)

Kolumbien
!Landerspiele